Attinghausen steht für:

 Attinghausen, eine politische Gemeinde des Kantons Uri, Schweiz

Attinghausen ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes von Attinghausen-Schweinsberg († 1358 oder 1359), Schweizer Ritter, Landammann von Uri, Sohn von Werner von Attinghausen
 Thüring von Attinghausen-Schweinsberg († 1353), Schweizer Abt
 Werner von Attinghausen (* vor 1255; † 1322 und 1329), Schweizer Landammann in Uri